Otto Goritz ist der Name folgender Personen:

* Otto Goritz (Schauspieler) (vor 1872–vor 1902), deutscher Schauspieler 
 Otto Goritz (Sänger) (1873–1929), deutscher Sänger (Bariton) und Schauspieler